Taglang ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Taglang (1874–1944), österreichischer Bildhauer und Medailleur
 Jacques Taglang (* 1947), französischer Journalist (Segelsport)